Соревнования по академической гребле на I летних юношеских олимпийских играх проводились с 15 по 18 августа, где было разыграно 4 комплекта медалей.

Соревнования проводились в комплексе Марина Резервоир.

График Соревнований

Медали

Общий Зачёт

Медалисты

Юноши

Девушки

Ссылки 
 Академическая гребля на официальном сайте Игр

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2010